Тацуми:

 Тацуми, Ёсихиро (1935—2015) — мангака, известный как автор манги для взрослых и создатель термина «гэкига».
 Тацуми — железнодорожная станция на линии Юракутё расположенная в специальном районе Кото, Токио.
 Тацуми (фильм) - художественный фильм 2011 года сингапурского режиссёра Эрика Цюй (Кху) Цзиньхая
 Тацуми — район специального района Кото, Токио.